Chris Evert e Martina Navrátilová hanno battuto in finale Julie Anthony e Ol'ga Morozova 6-3, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1975